Il singolare  del Gerry Weber Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Tommy Haas era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Roger Federer. Lo svizzero ha battuto in finale il russo Michail Južnyj  per 65-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Roger Federer (campione)
  Richard Gasquet (semifinali)
  Tommy Haas (semifinali)
  Kei Nishikori (secondo turno)

 Milos Raonic (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Jerzy Janowicz (primo turno)
 Florian Mayer (quarti di finale)

Qualificati 

  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
  Jan Hernych (secondo turno)

 Martin Fischer (primo turno)
 Riccardo Ghedin (primo turno)

Lucky loser 
  Mirza Bašić (secondo turno)

Wildcard 

  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
  Mischa Zverev (quarti di finale)

 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Gerry Weber Open 2013
ATP World Tour 2013